Кэндис Дюпри (; родилась 16 августа 1984 года, в Оклахома-Сити, штат Оклахома, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Атланта Дрим». Была выбрана на драфте ВНБА 2006 года в первом раунде под общим шестым номером клубом «Чикаго Скай». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Начало Карьеры 
Дюпри выросла в городе Тампа, штат Флорида. Она играла в баскетбол и волейбол, в школе имени Пола Уортона. Дюпри продолжила играть в баскетбол в Темпльском университете с 2002 по 2006 год. Благодаря хорошей игре, Дюпри сравнивают с Тимом Данканом.

ЖНБА 
Кэндис Дюпри была выбрана на драфте под общим шестым номером в 2006 году командой «Чикаго Скай». В своем дебютном сезоне Дюпри была приглашена на Матч всех звезд ЖНБА. Также она приглашалась на матч всех звезд в 2007 и 2009 годов (в 2008 году Матч всех звезд не проводился из-за Олимпийских игр 2008 года). В 2009 году заняла второе место по количеству подборов во всей лиге.

В марте 2010, Дюпри в результате трехстороннего обмена перешла в команду-чемпион «Финикс Меркури» и в 2014 году стала победителем заокеанской лиги.

В феврале 2017 года Дюпри подписала контракт с командой Индиана Фивер.

Европа 
Дюпри играла за польскую «Вислу» из Кракова, словацкий «Кошице», «Спарта&К» из Видного ,«Динамо Курск» и Надежда (Оренбург).

В январе 2016 года заключила контракт с ЗВВЗ УСК Прага.

Национальная сборная 
В 2009 году Дюпри была приглашена в сборную США. Кэндис выступала на чемпионате мира по баскетболу 2010 года и была в расширенном списке сборной на Олимпийские игры 2012, но была отчислена.

Личная жизнь 
Осенью 2016 года сыграла свадьбу с баскетболисткой Деванной Боннер, которая так же играет за «Финикс Меркури».

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте wnba.com
 Статистика на сайте basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Висла»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки ЖБК УСК
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Шопрон»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки «Атланта Дрим»